Alles In Butter (Untertitel Das Magazin fürs Genießen) ist eine Hörfunksendung, die jeden Samstag von 14:05 bis 15 Uhr auf WDR 5 gesendet wird.

Die Sendung legt ihren Schwerpunkt auf die Zubereitung von Speisen, Trends und Qualität von Nahrungsmitteln. Zumeist wird ein bestimmtes Thema für eine Folge ausgewählt und Gerichte und entsprechende Produkte dazu passend probiert. Ergänzt werden in einzelnen Folgen Produkttests, bei denen Nahrungsmittel von sachkundigen Gästen, z. B. Mitgliedern des Slow Food e.V., verkostet und bewertet werden.

Zu den Folgen werden Rezepte von Helmut Gote auf der Webseite der Sendung als Angebot des WDR veröffentlicht.

Die Sendung steht nach Ausstrahlung mehrere Wochen als Podcast und Download zur Verfügung.

Einzelnachweise 

Westdeutscher Rundfunk (Hörfunk)
Hörfunksendung (Deutschland)